César Ricardo Almeida Jesus (6 de fevereiro, 1991) é um futebolista de Portugal.

Títulos
Nenhum

Ligações externas 
 

Naturais de Portugal
Futebolistas de Portugal
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio